Setge de Zara (1202) durant la Quarta Croada
 Setge de Zadar (1345-1346), durant la guerra hungaro-veneciana